Beynon ist der Familienname folgender Personen:

 Granville Beynon (1914–1996), einer der wichtigsten Organisatoren des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58
 Jackie Beynon († 1937), walisischer Fußballspieler
 Jan Daniel Beynon (1830–1877), aus Ostindien stammender niederländischer Porträt- und Landschaftsmaler
 John H. Beynon (1923–2015), walisischer Physiker und Chemiker